Чудесная история Генри Шугара:
 «Чудесная история Генри Шугара» — сборник произведений Роальда Даля.
 «Чудесная история Генри Шугара» — будущий фильм Уэса Андерсона.